Diplopteraster är ett släkte av sjöstjärnor. Diplopteraster ingår i familjen knubbsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knubbsjöstjärnor
Diplopteraster